Pakistan State Oil, empresa petrolífera estatal do Paquistão
 Phantasy Star Online, jogo eletrônico lançado originalmente em 2000
 PSO J318.5-22, planeta anão descoberto em 2013